Pauza může být :

 synonymum pro přestávku v lidské činnosti (v práci, během divadelního představení, při hře na hudební nástroj apod.)
 pomlka v řeči či ve zpěvu, také literární či hudební pomlka 
 termín pro grafické značky těchto uměleckých pomlk uvedené v písemném textu či v partituře
 kopie originálu provedená pomocí světlotisku pomocí pauzování

Externí odkazy